

Biografia 
Si è laureata nel 1993 presso l'Università di Genova con la tesi Civiltà precolombiane dell'America, relatrice l'etnologa Luisa Faldini. La tesi, aggiornata e rielaborata, è stata pubblicata dalla casa editrice Cisu di Roma nel 2011 nella collana “Etnografie americane”. Dopo la laurea si è trasferita a Cagliari, città in cui vive e lavora. Si perfeziona nel 1999 presso l'Università di Firenze in Scienze sociali e relazioni interculturali e frequenta la Summer School in Media Anthropology presso l'Università di Amburgo; tra i suoi docenti gli antropologi americani Faye Ginsburg, David Hakken e Terence Turner.

Ha collaborato con il centro di Information & Communication Technologies CRS4 (Centro di Ricerca e Studi Superiori in Sardegna) (2000/2002)
Si è occupata di comunicazione mediata dal computer, di etnografia digitale e di comunità virtuali, scrivendo il primo manuale italiano di ricerca antropologica sul terreno del cyberspazio, Internet per l'antropologia, pubblicato a Genova nel 2001.
Alla fine degli anni novanta consegue un dottorato di ricerca presso l'Università di Siena sotto la guida dell'antropologo sardo Giulio Angioni e inizia ad occuparsi di Antropologia dell'alimentazione e Food Studies.
Tra il 2002 ed il 2003 elabora il concetto di foodscape o ciborama o paesaggio del cibo, ispirato al lavoro dell'antropologo Arjun Appadurai.
Nel libro Foodscapes del 2004 raccoglie contributi sull'argomento tra cui quello dell'antropologo Sidney W. Mintz.
È stata docente a contratto presso le Università di Sassari e Cagliari, formatrice e consulente per enti pubblici e privati di ricerca e formazione.
È cultrice di discipline demoetnoantropologiche e assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Cagliari. Si occupa principalmente di storia e cultura del cibo, agrobiodiversità, fenomeni di globalizzazione agroalimentare, sviluppo rurale, patrimoni agroalimentari e problematiche legate alle produzioni italiane tipiche e di qualità, in particolare nelle filiere del pane e della pasta, dei dolci e del settore lattiero-caseario in Sardegna.

È direttrice della collana editoriale Ciborama per Aracne editrice (con Luisa Faldini e Anna Casella) e membro di redazione della rivista internazionale Food&Foodways e del comitato scientifico della rivista Anuac (dell'Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali).
È docente della Summer School Sebastiano Brusco di Seneghe (Oristano); collabora con il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni dell'Università di Cagliari (Scuola antropologica di Cagliari) e con la cattedra di Etnologia della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova.
È stato membro del Comitato di condotta Slow Food di Cagliari, dove si occupa di Comunità del cibo ed è referente locale di Terra Madre.
Ha un blog personale, etnografia.it e scrive come blogger nella rubrica AlterEgo per il giornale online Lettera43, diretto da Paolo Madron.
Ha collaborato con giornali e riviste, dal mensile Cucina de il Corriere della Sera, alla rubrica gastronomica del venerdì dell'Unione Sarda, dalla rivista telematica dell'associazione Epulae, alla rivista Anthropos&Iatria, alla rivista Andersen - Il mondo dell'infanzia.

Opere 
Libri
 Distacchi. Lo svezzamento dei bambini stranieri nel cagliaritano, Cagliari, Arkadia, 2012, pp. 94, ISBN 978-88-96412-58-9.
 Chimù: storia e cultura del regno preincaico più vasto del Sud America, Cisu, Roma, pp. 152, 2011, ISBN 978-88-7975-519-1.
 Alla scoperta dell'America in Sardegna. Vegetali americani nell'alimentazione sarda , AM&D, Cagliari, 2009, pp. 425, ISBN 978-88-95462-24-0.
 Antropologia del mangiare e del bere , Altravista, Torrazza Coste, 2009, pp. 196, ISBN 978-88-95458-11-3.
 A.Guigoni, R.Ben Amara (a cura di), Saperi e Sapori del Mediterraneo , AM&D edizioni, Cagliari, 2006, pp.244, ISBN 88-86799-93-4.
 A.Guigoni (a cura di),  Foodscapes. Stili, mode e culture del cibo oggi , Polimetrica, Monza, 2004, pp. 225, ISBN 88-7699-002-X.
  Internet per l'antropologia , Name, Genova, 2001, pp. 136, ISBN 88-87298-26-2.

Note 

Studenti dell'Università degli Studi di Genova